

Wydarzenia 

 Klejstenes rozpoczął reformy demokratyczne w Atenach, wprowadził radę 500, ostracyzm, 10 strategów.